Die Jahre 1601 bis 1700 stellten die Hurrikansaisons 1601–1700 dar. Während nicht für jeden aufgetretenen Sturm Daten verfügbar sind, waren einige Teile der Küstenlinie bevölkert genug, um Daten über Hurrikanerscheinungen zu geben. Jede Saison war ein andauerndes Ereignis im jährlichen Zyklus der Bildung von Tropischen Wirbelstürmen im atlantischen Ozean. Die meisten tropischen Wirbelstürme bilden sich jeweils zwischen Juni und dem November.

Stürme

Weblinks 
 http://www.nhc.noaa.gov/pastdeadlyapp1.shtml
 http://www.candoo.com/genresources/hurricane.htm#1600
 http://www.hpc.ncep.noaa.gov/research/roth/vahur.htm
 http://www.srh.noaa.gov/lch/research/la18hu.htm

A1680-1699
Naturkatastrophe (17. Jahrhundert)